|-
| 149801 - ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149802 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149803 - ||  || 16 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149804 - ||  || 22 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149805 - ||  || 4 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149806 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149807 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149808 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149809 - ||  || 26 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149810 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149811 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149812 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149813 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149814 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149815 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149816 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149817 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149818 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149819 - || 2005 NJ || 1 iulie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149820 - || 2005 NY || 1 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149821 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149822 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149823 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149824 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149825 - ||  || 7 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 149826 - ||  || 7 iulie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 149827 - ||  || 6 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149828 - ||  || 11 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149829 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149830 - ||  || 10 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149831 - ||  || 12 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149832 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149833 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149834 - ||  || 31 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149835 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149836 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149837 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149838 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149839 - ||  || 31 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149840 - ||  || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149841 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149842 - ||  || 9 august 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 149843 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149844 - ||  || 8 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149845 - ||  || 15 august 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 149846 - ||  || 15 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149847 - ||  || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149848 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149849 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149850 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149851 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149852 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 149853 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149854 - ||  || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149855 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149856 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149857 - ||  || 27 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149858 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149859 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149860 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149861 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149862 - ||  || 29 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149863 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149864 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149865 Michelhernandez ||  || 29 august 2005 ||  || 
|-
| 149866 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149867 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149868 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149869 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149870 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149871 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149872 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149873 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149874 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149875 - ||  || 31 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149876 - ||  || 30 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149877 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149878 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149879 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149880 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149881 - || 2005 RZ || 1 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149882 - ||  || 6 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 149883 - ||  || 1 septembrie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149884 Radebeul ||  || 9 septembrie 2005 || Radebeul || 
|-
| 149885 - ||  || 11 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 149886 - ||  || 1 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149887 - ||  || 6 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149888 - ||  || 9 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149889 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149890 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149891 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149892 - ||  || 11 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149893 - ||  || 9 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149894 - ||  || 14 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149895 - ||  || 14 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149896 - ||  || 23 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 149897 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149898 - ||  || 25 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149899 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149900 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-